HLJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shauliaj (Lituania)